Turniej rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów Młodzieży 2004 odbył się w australijskim mieście Bendigo w dniach 2–3 grudnia 2004 roku. Areną zmagań mężczyzn był Queen Elizabeth Oval.

Rugby siedmioosobowe w programie tych zawodów pojawiło się po raz pierwszy. Zwycięska okazała się reprezentacja gospodarzy.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Uczestnicy 
  (1)
  (5)
  (3)
  (2)
  (4)
  (8)
  (6)
  (7)

System rozgrywek 
Do zawodów przystąpiło osiem, liczących maksymalnie dwunastu zawodników, reprezentacji podzielonych na dwie czterozespołowe grupy zgodnie z rozstawieniem według seniorskiego rankingu. W pierwszym dniu drużyny rywalizowały w ramach grup systemem kołowym o rozstawienie przed ćwierćfinałami, po czym w drugim dniu nastąpiła faza play-off z udziałem wszystkich zespołów, obejmująca ćwierćfinały, półfinały i mecze o miejsca. W pierwszej rundzie spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwało odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Jedynie mecze o medale składały się z dwóch dziesięciominutowych części, w pozostałych zaś spotkaniach połowa meczu obejmowała siedem minut.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów młodzieży
2004 w rugby union
2004 w Australii
Rugby union w Australii
Sport w Wiktorii